Die Megalichthyidae sind eine ausgestorbene Familie der Fleischflosser (Sarcopterygii), die vom Oberdevon bis zum Unterperm vorkam.

Merkmale 
Synapomorphien, die das Taxon diagnostizieren, sind die länglichen oder schlitzförmigen äußeren Nasenöffnungen, die hinten teilweise durch einen Knochen umschlossen werden. Der hinten zwischen den Maxillaria liegende Auswuchs der Zwischenkiefer (Prämaxillare) trägt Stoßzähne. Das Pflugscharbein (Vomer) ist kurz und breit und weist manchmal einen starken mesialen Auswuchs auf. Das Tränenbein (Lacrimale) weist eine gut entwickelte Kerbe auf. Das Scheitelbein (Parietale) ist eingekerbt, um das hintere Nasenbein (Nasale) zu umschließen. Letztes Merkmal wird nicht allgemein akzeptiert, da es von variabler Ausprägung ist.

Gattungen 
 Cladarosymblema (Unterkarbon, Fox, Campbell, Barwick & Long, 1995)
 Ectosteorhachis (Karbon bis Unterperm, Cope, 1880)
 Lohsania (Unterperm von Utah, Thomson & Vaughn, 1968)
 Mahalalepis ? (Mitteldevon der Antarktis, Young et al., 1992)
 Megalichthys (Karbon bis Unterperm, Agassiz, 1835)
 Megapomus (Mitteldevon von Russland, Vorobyeva, 1977)
 Megistolepis (Oberdevon von Sibirien, Obruchev, 1955)
 Palatinichthys (Unterperm von Deutschland, Witzmann et al., 2012)
 Sengoerichthys (Oberdevon der Türkei, Janvier et al., 2007)

Systematik 
Die Megalichthyidae wurden früher in die heute als paraphyletisch geltende Ordnung Osteolepiformes gestellt. Heute bilden sie zusammen mit den Gattungen Gogonasus, Gyroptychius, Medoevia und Osteolepis die Ordnung Megalichthyiformes, die die Schwestergruppe der Eotetrapodiformes ist, aus der schließlich die Landwirbeltiere (Tetrapoda) hervorgingen.

Die systematische Stellung zeigt folgendes Kladogramm:

Literatur 
 Philippe Janvier, Gaël Clément, Richard Cloutier: A primitive megalichthyid fish (Sarcopterygii, Tetrapodomorpha) from the Upper Devonian of Turkey and its biogeographical implications. Geodiversitas 29 (2) : 249-268.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Palaeos: Megalichthyidae

Fleischflosser
Sarcopterygii
Ausgestorbener Knochenfisch